

Collegi per la Camera e per il Senato

Roma I
Collegio elettorale di Roma I – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1870 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Roma I – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Roma II
Collegio elettorale di Roma II – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1870 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Roma II – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Roma III
Collegio elettorale di Roma III – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1870 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Roma III – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Roma IV
Collegio elettorale di Roma IV – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1870 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Roma IV – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Roma V
Collegio elettorale di Roma V – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1870 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Roma V – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Roma Centro
Collegio elettorale di Roma Centro – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma Centro – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Roma - Ciampino
Collegio elettorale di Roma - Ciampino – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Ciampino – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Roma - Collatino
Collegio elettorale di Roma - Collatino – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Collatino – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Roma - Fiumicino
Collegio elettorale di Roma - Fiumicino – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Fiumicino – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Roma - Gianicolense
Collegio elettorale di Roma - Gianicolense – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Gianicolense – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Roma - Ostiense
Collegio elettorale di Roma - Ostiense – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Ostiense – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Roma - Prenestino
Collegio elettorale di Roma - Prenestino – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Prenestino - Centocelle – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Prenestino - Labicano – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005

Roma - Primavalle
Collegio elettorale di Roma - Primavalle – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Primavalle – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Roma - Trieste
Collegio elettorale di Roma - Trieste – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Trieste – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Roma - Tuscolano
Collegio elettorale di Roma - Tuscolano – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Tuscolano – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Roma - Val Melaina
Collegio elettorale di Roma - Val Melaina – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Val Melaina – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Altri collegi
Collegio elettorale di Roma – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1919 al 1923
Collegio elettorale di Roma VI – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Roma VII – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Roma VIII – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Roma - Appio Latino – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Ardeatino – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Della Vittoria – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Don Bosco – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Lido di Ostia – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Monte Sacro – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Pietralata – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Portuense – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Tomba di Nerone – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Torre Angela – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Trionfale – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Roma - Zona Sub. Gianicolense – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005